Clere bezeichnet:

 Clerec, Fluss in Osttimor

Clère oder Clere ist der Familienname folgender Personen:

 Émilien Clère (* 1982), französischer Radrennfahrer
 Frederick de Jersey Clere (1856–1952), Architekt in Neuseeland
 Jérôme Clère (* 1990), französischer Volleyballspieler
 Régis Clère (1956–2012), französischer Radrennfahrer
 Thomas Clere († 1545), englischer Dichter am Hofe Heinrich VIII.

Siehe auch:
 Cler
 Cleere
 Claire